Heavy ("pesante" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
Dolly's Restaurant (Heavy) – film del 1995 diretto da James Mangold

Musica 
 Heavy – abbreviazione di heavy metal, genere musicale
 Heavy – album degli Iron Butterfly del 1968
 Heavy – album di Heavy D del 1999
Heavy – album degli Swollen Members del 2003
 Heavy – singolo di Lauri Ylönen del 2011
 Heavy – singolo dei Linkin Park del 2017
 Heavy – singolo di Anne-Marie del 2011
 Heavy – singolo della Shoreline Mafia del 2017

Televisione 
 Il male dentro (Heavy) – episodio della prima stagione di Dr. House - Medical Division